Čauš može značiti:

 Čajo – vođa svatova, onaj koji se brine za red i raspoloženje
 Čauš (turcizam) – niži čin u osmanskoj vojsci (tur. çavuş)